La Citadelle w Quebecu
 Narodowy Park Historyczny La Citadelle na Haiti